Peter Ekelund kan betyda:

Peter Ekelund (ishockeyspelare)
Peter Ekelund (näringslivsperson), före detta VD Novestra, styrelseordförande Bredbandsbolaget med mer